Assemblée populaire nationale ou Assemblée nationale populaire peut désigner :

 Assemblée populaire nationale d'Algérie, la chambre basse du parlement algérien;
 Assemblée populaire nationale de Chine, le parlement chinois;
 Assemblée nationale populaire de Guinée-Bissau, le parlement monocaméral de la Guinée-Bissau.